Laufbach ist ein Gewässername und -namensbestandteil:
 Laufbach (Sasbach), linker Oberlauf des dort Sulzbach genannten Sasbachs (zum Rheinseitengraben) bei Rheinmünster, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Laufbach (Kyll), rechter Zufluss der Kyll nach Kordel, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Laufbach (Murg), rechter Zufluss der Nordschwarzwälder Murg (zum Oberrhein) in Hörden, Stadt Gaggenau, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Laufbach (Oybach), rechter Nebenstrang-Oberlauf des Oybachs bis vor der Unteren Gutenalpe, Markt Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern; entspringt unter dem Rotkopf und dem Laufbacher Eck
 Laufbach (Urft), linker Zufluss der Urft nach Blankenheim-Wald, Gemeinde Blankenheim, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

 Laufbach-Röderbach-Flutkanal, rechter Zufluss des hier Sasbach-Flutkanal genannten Sasbachs bei Specklach, Gemeinde Ottersweier, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg und rechter Abzweig des Laufbachs bei Ottersweier selbst

Siehe auch:
 Laufenbach